Il singolare del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Evgenij Donskoj era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno.

Aljaž Bedene ha battuto in finale Nicolas Devilder 7–6(8–6), 7–6(7–4).

Teste di serie

 Adrian Ungur (secondo turno)
 Martin Kližan (quarti di finale)
 Evgenij Donskoj (primo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)

  Matteo Viola (secondo turno)
  Jan Hájek (primo turno, ritiro a causa di un torcicollo)
  Pablo Carreño-Busta (primo turno)
  Ivo Minář (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2012